Нижче наведено список 455 муніципалітетів департаменту Йонна.

Йонна